Влашка може бити:

 Влашка — област у Румунији
 Мунтенија или, раније, Велика Влашка
 Олтенија или, раније, Мала Влашка
 Кнежевина Влашка — историјска кнежевина
 Влашка низија — низија у Европи
 Влашка планина — планина у Србији 
 Влашка (Ћуприја) — насеље у општини Ћуприја, Србија
 Влашка (Младеновац) — насеље у општини Младеновац, Србија
 Влашка (Требиње) — насеље у општини Требиње, Република Српска, Босна и Херцеговина

Види још 

 Велика Влашка (вишезначна одредница)
 Мала Влашка (вишезначна одредница)
 Црна Влашка (Каравлашка) – област у Румунији из које потичу Каравласи
 Власи (вишезначна одредница)
 Влах (вишезначна одредница)
 Влахиње (вишезначна одредница)
 Влахиња (вишезначна одредница)